La parola gâteau ("torta" in lingua francese) può indicare:

Cucina 
 Gâteau basque – altro nome della torta basca, dolce francese tradizionale dell'Iparralde
 Gâteau magique – altro nome della torta magica, dolce francese
 Gâteau nantais – dolce francese tradizionale di Nantes
 Gâteau des Rois – altro nome del Tortell, dolce francese e spagnolo tradizionale dell'Occitania
 Torta Saint Honoré – altro nome della torta Saint Honoré, dolce francese
 Gâteau di Savoia – altro nome della torta savoiarda, dolce francese tradizionale della Savoia
 Gâteau di patate – piatto italiano tradizionale di Napoli

Persone 
 Élie Gateau – sciatrice francese